Ко́рзун — прізвище. Відомі носії:

 Корзун Андрій Григорович (1911—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Корзун Валерій Григорович ( 1953) — російський космонавт.
 Корзун Василь Іванович (1924—1989) — радянський актор.
 Корзун Діна Олександрівна ( 1971) — російська актриса.
 Корзун Ігор Петрович (1944) — єпископ РПЦ, архієпископ Пінський та Лунинецький.
 Корзун Микита Іванович ( 1995) — білоруський футболіст, півзахисник.
 Корзун Павло Петрович (1892—1943) — радянський воєначальник.
 Корзун Роман Анатолійович (1981—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корзун Сергій Львович ( 1956) — російський журналіст, засновник радіостанції «Ехо Москви».

Білоруські прізвища